SV Stahl steht für:
 Sportvereinigung Stahl, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Stahl Finow, Sportverein in Eberswalde, Brandenburg
 SV Stahl Hennigsdorf 1948, Sportverein in Hennigsdorf, Brandenburg
 SV Stahl Thale, Sportverein in Thale, Sachsen-Anhalt
 SV Stahl Unterwellenborn, Sportverein in Unterwellenborn, Thüringen